Ljubina je lahko:
 Ljubina, Ilijaš (Bosna in Hercegovina)
 Ljubina, Dvor (Hrvaška)